Kohlemine steht für:
 Mine zum bergmännischen Kohleabbau, siehe Kohlebergbau
 Mine eines Kohlestifts, siehe Zeichenkohle

Siehe auch: